Loznica je lahko:
 Loznica, Valjevo (Srbija)
 Loznica, Čačak (Srbija)
 Loznica, Loznica (Srbija)
 Loznica, Črna gora